Хэ́миш Ба́йрон Бонд (; род. 13 февраля 1986 года, Данидин, Новая Зеландия) — новозеландский гребец (академическая гребля), трёхкратный олимпийский чемпион (2012, 2016 и 2020), участник Игр 2008 года. Восьмикратный чемпион мира: семь раз в составе двоек (2009, 2010, 2011, 2013, 2014 и 2015), и однажды в составе четвёрок (2007). Компаньон новозеландского ордена Заслуг (CNZM, 2023).

Общая информация 

Большинства побед, включая два первых олимпийских золота и все звания чемпиона мира, выиграл вместе со своим соотечественником — Эриком Марреем. Один из пяти новозеландцев, выигравших за карьеру не менее трёх золотых олимпийских наград, и единственный представитель академической гребли среди них.

В 2018 году Международная федерация гребного спорта (FISA) присудила Хэмишу Бонду и Эрику Маррею медаль Томаса Келлера в знак признания выдающейся карьеры в гребле.

Также занимается велоспортом, в 2018 году на Играх Содружества в Голд-Косте завоевал бронзу в шоссейной разделке, а также выиграл эту дисциплину на чемпионате Океании на Тасмании. В 2018 и 2020 годах побеждал в шоссейной разделке на чемпионате Новой Зеландии. 

Планировал принять участие в Олимпийских играх 2020 года в шоссейной разделке, но в итоге решил сосредоточиться на выступлениях в академической гребле, так как квалификационные заезды восьмёрок прошли в тот же день, что и шоссейная разделка (28 июля). Лучший из новозеландцев занял в разделке 10-е место. В составе восьмёрки выиграл золото.

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Университета Мэсси
Гребцы (академическая гребля) Новой Зеландии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Олимпийские чемпионы от Новой Зеландии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по академической гребле
Велогонщики Новой Зеландии
Спортсмены нескольких видов спорта